Посёлок совхоза «Орешково» — бывший населённый пункт в Луховицком районе Московской области. Относился к сельскому поселению Газопроводское. Население посёлка в 2006 году — 649 человек, в 2010 году — 670 человек.

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 22.03.2011 № 16-ПГ посёлок объединён с деревней Орешково в единый сельский населённый пункт — деревню Орешково — с дальнейшим её преобразованием в посёлок Орешково.

В посёлке находилась центральная усадьба сельскохозяйственно-производственного комплекса «Орешково» — одного из основных сельхозпредприятий Луховицкого района (существовал до 2006 года).

В посёлке есть две торговых точки, клуб, почта, Орешковская основная общеобразовательная школа.

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав других населённых пунктов
Луховицкий район